Читтагонг — топоним.

 Читтагонг — город в Бангладеш.
 Читтагонг — округ на востоке Бангладеш.
 Читтагонг — область в Бангладеш.